Getaway eller The Getaway (engelsk: "flugt") kan henvise til flere artikler:

 The Getaway (roman) – roman af Jim Thompson fra 1959 (dansk titel: Vild flugt)
 The Getaway (film fra 1972) – en amerikansk film fra 1972, baseret på Thompsons roman
 The Getaway (film fra 1994) – amerikansk film fra 1994, baseret på Thompsons roman
 Getaway (film fra 2013) – en film fra 2013 med Ethan Hawke og Selena Gomez
 Getaway (Texas) – en sang af musikgruppen Texas
 The Getaway (album) – et musikalbum af Chris de Burgh fra 1982
 The Getaway (spil) – et britisk videospil fra 2002